Trebs ist der Name folgender Orte:

 Trebs (Lübtheen), Ortsteil der Stadt Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Trebs ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Trebs (um 1670; auch Anna Trebsin oder Anna Peter), deutsche Autorin 
 Enno Trebs (* 1995), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Heinrich Nicolaus Trebs (1678–1748), Hoforgelbauer des Herzogtums Sachsen-Weimar
 Herbert Trebs (* 1925), deutscher Autor, Politiker (CDU) und Mitglied der 4. bis 6. DDR-Volkskammer
 Nele Trebs (* 1999), deutsche Schauspielerin
 Pepe Trebs, deutscher Schauspieler
 Theo Trebs (* 1994), deutscher Schauspieler